Мануэ́ла Ко́рман (; в замужестве Мануэ́ла Не́тцер-Ко́рман, , Мануэ́ла Не́тцер, ; ) — швейцарская кёрлингистка и тренер по кёрлингу, запасная в женской команде Швейцарии на .

Играла на позиции третьего и четвёртого. Была скипом своей команды.

Достижения 
 : серебро ().
 : серебро (, ).
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин: золото (1997, 2001).
 Чемпионат Европы по кёрлингу среди смешанных команд: золото (2011).
 : золото (2006, 2011, ), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 Manuela Netzer-Kormann - Aktiv Physio

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Швейцарии